El municipio de East Bloomington (en inglés: East Bloomington Township) es un municipio ubicado en el condado de Franklin en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 252 habitantes y una densidad poblacional de 1,35 personas por km².

Geografía 
El municipio de East Bloomington se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 186.09 km², de la cual 186,03 km² corresponden a tierra firme y (0,03 %) 0,06 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 252 personas residiendo en el municipio de East Bloomington. La densidad de población era de 1,35 hab./km². De los 252 habitantes, el municipio de East Bloomington estaba compuesto por el 97,22 % blancos, el 0,4 % eran afroamericanos, el 0,79 % eran amerindios, el 0,79 % eran de otras razas y el 0,79 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,79 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Franklin (Nebraska)